Die Bank Alfalah Pakistan Open 2004 fanden vom 2. bis 10. Dezember 2004 in Islamabad, Pakistan statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Silver. Es war mit 85.000 US-Dollar dotiert.
 
Sieger der letzten Austragung in der Saison 2002 war Jonathon Power, der das Halbfinale erreichte. Das Endspiel gewann James Willstrop gegen Anthony Ricketts mit 6:11, 11:9, 13:11 und 11:3, der damit den fünften Titel seiner Karriere auf der World Tour gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Yasir Butt einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
Squashturnier in Islamabad